Acción puede referirse a:

Ballet y teatro 
 Acción Colectiva, compañía venezolana de danza y teatro físico.
 La acción dramática; en teatro, expresión de los sentimientos de los personajes.
 El ballet de acción, espectáculo coreográfico narrativo, cuyo argumento se desarrolla con ayuda de la danza y de la pantomima.

Cine 
 Acción ejecutiva, película de 1973, dirigida por David Miller.
 Acción judicial (nombre original en inglés: Class Action), película de 1991 sobre el mundo de los despachos de abogados y los tribunales de justicia.
 Acción mutante, película española de 1993, dirigida por Álex de la Iglesia.
 El género de acción, género cinematográfico en el que prima la espectacularidad de las imágenes por medio de efectos especiales, dejando al margen cualquier otra consideración.
 La acción real o imagen real o acción en vivo; términos para referirse a obras en las que la imagen ha sido obtenida mediante la filmación directa de actores o elementos reales; es decir, recurriendo al rodaje tradicional en estudio o en exteriores, a diferencia de la animación.

Derecho 
 La acción; en derecho romano, capacidad de amparo jurídico de un ciudadano romano por parte de un magistrado.
 La acción jurisdiccional, derecho de acceso a los juzgados y tribunales solicitando que ejerzan la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
 La acción de devastación, acción del acreedor hipotecario para poder pedir la posesión de la finca o bien hipotecado.
 La acción de inconstitucionalidad o recurso de inconstitucionalidad; en México, herramienta jurídica a través de la cual se pretende la declaración de inconstitucionalidad de una norma, alegando que atenta contra la ley fundamental de un estado.
 La acción de reembolso, acción personal que emana del contrato de fianza.
 La acción de tutela; en Colombia, mecanismo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política que busca proteger los derechos constitucionales fundamentales de los individuos.
 La acción declarativa de certeza o acción declarativa de inconstitucionalidad; en Argentina, método procesal para solicitar el control de constitucionalidad en caso de configurarse una situación de hecho contraria al orden constitucional.
  La acción ejecutiva, facultad mediante la cual una persona física o jurídica puede instar a los órganos jurisdiccionales para que actúen para obligar al cumplimiento de una resolución judicial.
 La acción hipotecaria o ejecución de hipoteca; acción para solicitar directamente la venta forzosa del bien o derecho gravado con la hipoteca.
 La acción legal o acto jurídico; hecho humano, voluntario o consciente y lícito que tiene por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones.
 La acción pauliana o acción revocatoria; mecanismo de defensa de los acreedores, dentro del derecho de obligaciones, mediante el cual estos pueden solicitar la revocación de actos realizados por el deudor en su perjuicio.
 La acción popular, acción judicial por la cual los poderes públicos y, en general, cualquier ciudadano, están legitimados para instar la actuación de la administración de justicia en defensa de intereses colectivos o difusos.
 La acción real, la que proporciona al titular de un derecho real la facultad de dirigirse judicialmente, y de manera directa, contra el bien o la cosa que es objeto de su derecho.

Filosofía 
 Acción, concepto que involucra a un agente que realiza algo intencional, consciente y subjetivamente significativo.
 Teoría de la acción, área de la filosofía que se ocupa de las teorías sobre los procesos que causan movimientos corporales humanos deliberados de tipo más o menos complejo.

Finanzas 
 La acción, título emitido por una sociedad, representativo del valor de una de las fracciones iguales en que se divide su capital social.
 La acción de oro, acción nominal que permite a su poseedor vencer a todas las demás acciones y accionistas en una votación, bajo ciertas circunstancias.

Física y matemáticas 
 La acción; en física, magnitud que expresa el producto de la energía implicada en un proceso por el tiempo que dura este proceso.
 El principio de acción; también en física, una aserción sobre la naturaleza del movimiento o trayectoria de un objeto.
 Una acción de un grupo sobre un conjunto; en matemáticas, una aplicación determinada.

Medios de comunicación
 Acción, sello discográfico creado en España en los años 1960 por la Cadena Ser. 
 Acción, programa de televisión de deportes mexicano transmitido por el Canal 2 de Televisa (en México).

Política 

 Acción Democrática, partido político venezolano.

Prensa 
 Acción, revista argentina, de interés general y cooperativismo, editada por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.
 Acción, periódico de la provincia de Coquimbo (Chile).
 Acción, periódico uruguayo.
 Acción, periódico español editado en Teruel entre 1932 y 1936.
 Acción Española, revista publicada en Madrid (España) desde diciembre de 1931 hasta junio de 1936.

Religión 
 Acción Católica, forma de apostolado en la que los laicos se asocian para el anuncio del Evangelio, de acuerdo con las necesidades de la Iglesia Católica.
 Acción Juvenil Española, asociación juvenil de carácter confesional católico.
 Acción Servicio de Reconciliación para la Paz, organización pacifista alemana fundada en 1958.
 Día de Acción de Gracias (en inglés, Thanksgiving Day; literalmente, ‘día de dar las gracias’), celebración tradicional cristiana en Estados Unidos y Canadá.

Sociología 
 La acción colectiva, acción por la cual la búsqueda de objetivos se lleva a cabo por más de una persona.
 La acción humana, intervención del hombre en el medio ambiente.
 La acción social, toda acción que tenga un sentido para quienes la realizan, afectando la conducta de otros.

Videojuegos 
 El videojuego de acción, aquel en el que el jugador debe usar su velocidad, destreza y tiempo de reacción.
 El videojuego de acción-aventura, aquel que combina elementos del género aventura con elementos del género de acción.

Otros ámbitos 
 Acción Cultural Miguel de Cervantes, asociación cultural sin ánimo de lucro, fundada en Barcelona (España), y cuya finalidad es la promoción y difusión de la cultura española.
 ACCIÓN Asociación de Directores y Directoras de Cine, asociación fundada en Madrid (España), y cuya finalidad es la defensa de los intereses de los directores de cine.
  La acción de un grupo sobre un conjunto, un concepto matemático.
 La acción militar, cualquier acción de guerra; es decir, el combate bélico.
 La acción trópica, mecanismo hormonal por el que las dos principales glándulas (el hipotálamo y la hipófisis anterior) estimulan la secreción de nuevas hormonas en los tejidos diana.
 La acción directa, realización autoorganizada de una iniciativa individual o grupal enfocada en dar respuestas puntuales a situaciones concretas, o para la creación de condiciones más favorables, usando los medios disponibles.
 El plan de acción (o planeamiento, planificación, o planeación), proceso metódico diseñado para alcanzar un objetivo determinado.

Enlaces externos